Юрий Панов: Панов, Юрий Александрович (род. 1970) — советский и российский хоккеист, российский тренер.
 Панов, Юрий Владимирович (род. 1983) — российский кудоист.